Leven, een eigenschap van wezens die groei, bloei en dood doormaken
 Dagelijks leven, wat iemand dagelijks doet en voelt
 Buitenaards leven, leven waarvan de oorsprong buiten de Aarde ligt
 Biografie, een geschreven, verfilmde, etc. beschrijving van iemands leven

Topografie
 Leven (East Riding of Yorkshire), een bestuurlijk gebied in Yorkshire
 Leven (rivier in West Dunbartonshire), een rivier

Muziek
 Leven (Benny Neyman), lied van Benny Neyman uit 1997
 Leven (Jack), lied van Jack in samenwerking met Ashafar uit 2019
 Leven (lied van Maan), lied van Maan uit 2021
 Leven (album van Maan), album van Maan uit 2022
 De leven (album), album van Sef uit 2011
 De leven (nummer), nummer van Sef van het gelijknamige album

Zie ook
 Loch Leven